gangbare afkorting voor het schip Queen Elizabeth 2 (schip, 1969)
QE2 (Mike Oldfield), studioalbum van Mike Oldfield, vernoemd naar het schip